HMS Delfin kan syfta på:

 – ett rangskepp i svenska flottan sjösatt under 1570-talet
 – en lätt fregatt i svenska flottan sjösatt 1677
 – en fregatt i svenska flottan sjösatt 1701
 – en fregatt i svenska flottan sjösatt 1755

Se även